laterális, anatómiai irány
Laterális hang, beszédhang
Laterális gondolkodás
Laterális gátlás
Laterális erózió
Laterális konvergenciaszerelvény
Laterális spiráns, oldalrés hang